Тальян:

 Тальян — древнейшая известная культура, существовавшая на северо-западе побережья Перу.
 Тальян, Шара Мкртычевич (1893—1965) — советский армянский певец (тенор, затем баритон) и музыкально-общественный деятель.